Indywidualne mistrzostwa świata juniorów na żużlu (ang. Individual Speedway Junior World Championship) – rozgrywki żużlowe prowadzone corocznie od 1977 roku dla zawodników do 21. roku życia. Prowadzone są przez Międzynarodową Federację Motocyklową.

W latach 1977–1987 zawody rozgrywano pod szyldem indywidualnych mistrzostw Europy juniorów (od 1998 r. pod tą samą nazwą odbywają się zawody organizowane przez FIM Europe), przy czym od 1979 roku startowali w nich również zawodnicy spoza Europy.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa 
Poniższe zestawienia obejmują medalistów począwszy od roku 1988.

Według zawodników 
Pogrubioną czcionką – zostali zaznaczeni zawodnicy urodzeni w roku 2002 i później.

Według państw

Uwagi

Bibliografia 
 Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów
 FIM U21VM

Linki zewnętrzne 
 Robert Noga: Żużlowe podróże w czasie (114): O juniorską koronę